Соревнования по теннису в парном разряде среди мужчин на летних Олимпийских играх 1900 прошли 6 и 11 июля. Приняли участие 16 спортсменов из трёх стран.

Призёры

Места

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр 
 Результаты соревнований